Ciprian Ioniță (ur. 7 lutego 1984) – rumuński skoczek narciarski, reprezentant klubu CSS Dinamo Râșnov. Trzykrotny mistrz swojego kraju.

W lipcu 2001 zadebiutował w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Velenje. W styczniu 2002 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 57. miejsce w konkursie indywidualnym. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił we wrześniu 2005 w Bischofshofen, gdzie w FIS Cupie zajął 56. i 54. miejsce.

Jest trzykrotnym złotym medalistom Mistrzostw Rumunii w skokach narciarskich z roku 2002, 2003 i 2004.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty C. Ioniță na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984